

События 
 Консулы: Гай Кальпурний Пизон и Марк Веттий Болан (оба — плебеи).
 110—113 — Наместник Вифинии Плиний Младший.
Китай:
 Фуюйцы (Пуё) нападают на Ляодун.

Скончались 
 Луций Бебий Тулл — римский государственный деятель, консул-суффект Империи 95 года.

Примечания

См. также